

Lokalizacje

Niemcy 
 Weißenbrunn – dzielnica Ebern
 Weißenbrunn – dzielnica Rödentalu
 Weißenbrunn – dzielnica Werdau
 Weißenbrunn – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Kronach

Zobacz też 
 Weisbrunn
 Weißenborn